Лучанко — українське прізвище.

 Лучанко Андрій Ігорович — фіналіст проекту «Голос країни 5».
 Лучанко Григорій Андрійович — український галицький військовик, педагог, громадський діяч.

Українські прізвища